Overflow (englisch „Überlauf“) steht für:

 Arithmetischer Überlauf (counter overflow)
 Pufferüberlauf (Stack Overflow)
 0verflow, japanischer Computerspiel-Produzent
 Overflow-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Overflow (Manga), Erotik-Manga

Siehe auch: